|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Bangkok (officieel PTT Bangkok Open) van 2007 vond plaats van 8 tot en met 14 oktober 2007 in de Thaise hoofdstad Bangkok. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Vania King bereikte de kwartfinale – daar moest zij verstek laten gaan wegens een onderrugblessure.

De als eerste geplaatste Jelena Janković kon haar openingspartij niet afmaken. Bij een stand van 1–1 in sets moest zij de handdoek in de ring gooien wegens een zonnesteek.

Het zevende reekshoofd, Flavia Pennetta uit Italië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Taiwanese Chan Yung-jan in twee sets. Pennetta wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Bangkok op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste sinds tweeënhalf jaar.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Vania King en Jelena Kostanić-Tošić hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. King speelde samen met Anastasia Rodionova – zij waren het tweede reekshoofd, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde. Kostanić Tošić zou samen met Jill Craybas deelnemen (dit team was al als derde geplaatst), maar wegens een rugblessure van Kostanić Tošić hadden zij zich afgemeld.

Het als eerste geplaatste Chinese duo Sun Tiantian en Yan Zi won het toernooi. In de finale lieten hun beoogde tegenstandsters Ayumi Morita en Junri Namigata verstek gaan, wegens buikklachten van Morita. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Sun had daarnaast al negen eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Yan elf.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Bangkok 2007
Bangkok